Henoch, twee Bijbelse personen;
St Enoch Place, een plein in Glasgow;
St Enoch (metrostation), een metrostation in Glasgow;
Station Glasgow St Enoch, een voormalig treinstation in Glasgow;
St Enoch Centre, een winkelcentrum in Glasgow.